Die COSCO Guangzhou zählte beim Bau zu den größten Containerschiffen der Welt. Das Schiff wurde unter der Baunummer H1643 auf der südkoreanischen Werft Hyundai Heavy Industries in Ulsan gebaut. Die Kiellegung des Schiffes erfolgte am 4. Oktober, der Stapellauf am 9. Dezember 2005. Die Fertigstellung des zu der Zeit größten Containerschiffs der Welt erfolgte am 22. Februar 2006.

Angetrieben wird die COSCO Guangzhou von einem MAN-Zwölfzylinder-Zweitakt-Dieselmotor mit einer Leistung von 74.800 kW. Der Dieselmotor (Typ: 12 K98MC), der von Hyundai Heavy Industries in Lizenz gebaut wurde, war der weltweit erste mit einer Leistung von über 100.000 PS (73.600 kW).

Die COSCO Guangzhou, wie auch die vier ebenfalls im Jahr 2006 abgelieferten Schwesterschiffe COSCO Ningbo, COSCO Yantian, COSCO Beijing und Cosco Hellas, wird von dem griechischen Unternehmen Costamare Shipping Co. bereedert. Alle fünf Schiffe fahren für 12 Jahre in Zeitcharter bei der chinesischen Linienreederei COSCO (China Ocean Shipping Company).

Die Schiffe der Klasse

Weblinks 

 DNV GL: Cosco Guangzhou

Fußnoten 

COSCO
Frachtschiff (Griechenland)
Containerschiff
Motorschiff
Hyundai Heavy Industries